Кубок УЄФА 1974/75 — четвертий розіграш кубка УЄФА.
Кубок УЕФА-1974/75 був дуже схожий на чемпіонат світу-1974. У вирішальному матчі зійшлися представники Нідерландів та ФРН, причому німці знову здобули перемогу. У результаті почесний трофей дістався «Боруссії» з Менхенгладбаха.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал 

1974
1974 у футболі
1975 у футболі